Mai Tai (popgroep), een discotrio dat bestond uit drie Nederlandse (in Suriname en de Antillen geboren) dames 
 Mai Tai (cocktail), een alcoholische cocktail
 Mai Tai (pornoster), een pornoster met de artiestennaam Mai Tai